Une , aussi connue sous les noms ,  ou encore de saigū-shinnō, était une femme célibataire appartenant à la famille impériale, envoyée pour servir aux sanctuaires d'Ise de la fin du  jusqu'au . Sa résidence se trouvait à Saikū.

Rôle de la saiō

Origine et fin du système

Liste de saiō

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ise-jingū
 Saiin
 Miko (shintoïsme)
 Saikū

Liens externes 
 
  « Saio Matsuri », saioh.sub.jp (consulté le ).

Shintoïsme
Place des femmes dans la religion